Волнения в Алжире — акции протеста, начавшиеся в декабре 2010 года.

Начались с начала декабря 2010 года, раньше чем в Тунисе, вызваны безработицей, плохим положением молодёжи в Алжире, нехваткой жилья. Важную роль здесь сыграло и резкое подорожание продовольствия, нанёсшее удар по бедным слоям населения. Усилились под влиянием победы революции в Тунисе и приобрели заметный размах начиная с 1 января 2011 года.

Хроника 
 1 января — Протесты против подорожания продовольствия на 30% в столице, далее по регионам страны.
 22 января — Демонстрация в Алжире, 42 пострадали, несколько человек арестовано.
 3 февраля — президент Алжира А. Бутефлика сообщил о начале политических реформ в ближайшее время — снятие чрезвычайного положения (с 1992 года), доступ на радио партий, мирные демонстрации (кроме Алжира)
 12 января 2011 года на улицах столицы страны состоялась многотысячная акция протеста, около 400 человек были на короткое время задержаны полицией..
 12 февраля демонстранты на площади в Алжире, несколько тысяч человек, столкновения с полицией.
 24 февраля отменено чрезвычайное положение, действовавшее 19 лет.

Самосожжения 
Несколько случаев в городах Алжира.
 14 января — Мохсен Бутерифф, Бухадра, провинция Тебесса (умер от ожогов). Четыре случая самосожжения (3 в провинции, 1 в столице).

Погибшие 
 8 января 2011 года — за четыре дня двое погибли

Всего погибло 5 человек, ранено — более 800.

Примечания

Литература 

 Бурова А.Н., Коротаев А. В. Арабская весна: хроника событий // Арабская весна 2011 года. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков / Отв. ред. А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина, А. С. Ходунов. М.: Либроком/URSS, 2012. С. 12–14.

Ссылки 
 
 Истоки и смысл арабской революции

Восстания в Алжире
Акции протеста в Алжире
Алжир